

Persone 
 Igor Putin – imprenditore e politico russo
 Vladimir Putin – politico russo

Altro 
 Palazzo di Putin – edificio di Gelendžik, in Russia
 Pik Putin – montagna del Kirghizistan

Pagine correlate 
 Putina